

Села:
 Козлівка — Вінницька область, Піщанський район
 Козлівка — Вінницька область, Шаргородський район
 Козлівка — Донецька область, Новоазовський район
 Козлівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Козлівка — Сумська область, Путивльський район

Козлівка — село, Мінська область, Борисовський район

Козлівка — село в Польщі, у Любартівському повіті, Люблінського воєводства.